

Géographie
Castillonnais, dans la Gironde;
Castillonnais, dans l'Ariège;

Zoologie
Castillonnais, race chevaline.
Castillonnaise (race ovine).
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France